Sorokina ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Sorokina (* 1976), ukrainische Wasserspringerin

 Nina Iwanowna Sorokina (1942–2011), russische Balletttänzerin
 Tamara Alexandrowna Sorokina (* 1950), sowjetische Mittelstreckenläuferin
 Walerija Michailowna Sorokina (* 1984), russische Badmintonspielerin

Sorokina steht für:
 Sorokina (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan in Russland
 Sorokina (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk in Russland
 Sorokina (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol in Russland
 Sorokina (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen in Russland

Sorokina bezeichnet ferner:
 Sorokina (Gattung): Pilzgattung der Dermateaceae